

Biografia
Nacque a Roma il 20 giugno 1776. Suo fratello era Urbano Del Drago, I principe di Mazzano ed Antuni.

Papa Gregorio XVI lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 30 settembre 1831, trattenendone però la nomina in pectore, che rese pubblica nel concistoro del 2 luglio 1832.

Morì il 18 aprile 1845 all'età di 68 anni.

Albero genealogico

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Gregorio XVI